Andrej Brodnik, född 4 maj 1970 i Ljubljana, Jugoslavien, är en slovensk före detta ishockeyspelare med HDD Olimpija Ljubljana som moderklubb. Brodnik spelade hockey i en lång rad svenska och slovenska klubbar under sin karriär samt med det jugoslaviska och slovenska landslagen i bl.a. VM. Därefter blev han tärnare för bl.a. slovenska (assisterande), serbiska och turkiska landslagen samt slovenska juniorlandslaget och flera olika slovenska klubbar.

Klubbkarriär

Landslagaskarriär

Referenser 
 

Födda 1970
Levande personer
Män
Personer från Ljubljana
Slovenska idrottare under 2000-talet
Slovenska ishockeyspelare
Slovenska ishockeytränare
Spelare i Acroni Jesenice
Spelare i EC Harzer Falken
Spelare i HDD Olimpija Ljubljana
Spelare i HK Bled
Spelare i HK Olimpija Ljubljana
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Kalmar HC
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Olofströms IK
Spelare i Tranås AIF
Spelare i Örebro IK